Davinde (plaats), plaats in Denemarken
 Davinde (parochie), parochie in Denemarken